Carcedo puede hacer referencia a:

Geografía
Carcedo de Bureba, municipio de la provincia de Burgos, en Castilla y León (España).
 Carcedo de Burgos, municipio de la provincia de Burgos, en Castilla y León (España).
Carcedo, parroquia del concejo de Valdés, en Asturias (España).
Coto Carcedo, lugar del concejo de Castrillón, en Asturias (España).

Personas
Ana Carcedo, investigadora y activista feminista española.
Diego Carcedo, periodista español.
Francisco Javier Ayala Carcedo, ingeniero de minas e investigador español.
Juan Carlos Carcedo, exfutbolista y entrenador de fútbol español.
María Luisa Carcedo, médica y política española.
Primitivo Carcedo, pintor, dibujante e ilustrador español.